Хост (,  Xōst) — одна из тридцати четырёх провинций Афганистана. Находится на востоке страны. Административный центр — город Хост. Территория составляет 4152 км² с населением 545 800 человек на 2007 год.

Гористая область на границе Афганистана с Пакистаном (на востоке).

Административное деление 

Состоит из 13 районов:
 Бак
 Гурбуз
 Джайджи Майдан
 Куаландар
 Мандо Зай
 Муса Хел
 Надир Шах Кот
 Сабари
 Спера
 Тани
 Тере Зай
 Хост (Матун)
 Шамал